Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Tennis Ohio Championships 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Columbus (Ohio)